Криштафо́вич (, ) — белорусская и польская фамилия; образована от имени Криштоф.

Известные носители 
 Криштафович, Егор Константинович (1769—1829) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Криштафович, Николай Иосифович (1866—1941) — русский геолог, профессор.

См. также 
 Криштафовичи
 
 Крыштафович

Примечания